Le Tombe ima više značenja:
 Le Tombe, Pisa
 Le Tombe, Ravenna